Ligusticum talassicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Ligusticum talassicum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
talassicum